Le nom Limoilou, qui est dérivé de celui du manoir de Limoëlou, propriété de Jacques Cartier près de Saint-Malo, peut faire référence à :

Limoilou, ancienne municipalité et secteur de la ville de Québec ;
Limoilou, une ancienne circonscription électorale du Québec ;
Limoilou, un des districts électoraux municipaux de la ville de Québec ;
La Cité-Limoilou, un des six arrondissements de la ville de Québec ;
le Cégep Limoilou, un établissement d'enseignement collégial au Québec ;
l'église Saint-Charles-de-Limoilou, une église de Québec ;
Vieux-Limoilou, un quartier de Québec.